, littéralement Allée des guerriers, peut faire référence à :

Patronyme 
Mushanokōji est un patronyme japonais traditionnel. Les titulaires du nom incluent :
 Plusieurs membres de la , cadette du clan Hokke (藤原北家) : 
  (1929-2022), militant japonais anti-raciste ;
 Le vicomte  (1882-1962), diplomate japonais de la Seconde Guerre mondiale ;
  né Kubota (久保田) (1921-2021), historien japonais, marié dans la famille ;
  (1885-1976), écrivain japonais, huitième fils de Kintomo ;
  (1661-1738), poète japonais ;
  (1910-1995), chercheur japonais en littérature française.

Institutions 
 Le , l'une des trois grandes écoles Sen de la cérémonie de thé au Japon.

Toponyme 
 Le , voie de Kyoto.